El nombre Luis Arroyo puede referirse a:
 Luis Arroyo Zapatero
 Luis Arroyo (actor)
 Luis Arroyo Martínez (sociólogo)